Little Pine Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Little Pine Island (Dixie County, Florida)
 Little Pine Island (Hernando County, Florida)
 Little Pine Island (Lake County, Florida)
 Little Pine Island (Lee County, Florida)
 Little Pine Island (St. Johns County, Florida)
 Little Pine Island (Georgia)
 Little Pine Island (Maine)
 Little Pine Island (Bristol County, Massachusetts)
 Little Pine Island (Essex County, Massachusetts)
 Little Pine Island (Jasper County, Texas)
 Little Pine Island (Jefferson County, Texas)